Bragaglia ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Giulio Bragaglia (1890–1960), italienischer Künstler
 Antonella Bragaglia (* 1973), italienische Volleyballspielerin
 Arturo Bragaglia (1893–1962), italienischer Schauspieler
 Carlo Ludovico Bragaglia (1894–1998), italienischer Filmregisseur
 Leonardo Bragaglia (* 1932), italienischer Theaterschaffender
 Pietro Bragaglia (1878–1956), italienischer Turner